

Sigle 
Eurovision Dance Contest
European Defence Community
Export Development Canada
Economia di comunione
1-Etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimide
EDC – Interferenti endocrini
Early Data Collection

Altro 
EDC – album dei Satchel del 1994